Сезон 2003/04 стал для «Боруссии» 28-м в чемпионате Германии и 94-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

16.550.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето 

3.500.000

Зима 

0

Общие убытки:16.550.000

Общая прибыль:3.500.000

Разница:13.050.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Ганза» отказалась от участия в кубке Интертото и её место занял «Вольфсбург».
2 С футбольного клуба «Кайзерслаутерн» снято 3 очка из-за финансовых проблем.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Кубок лиги

Предварительный раунд

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2003/2004